

Economia 
Luxardo ditta specializzata nel settore dei liquori

Persone 
Elio Luxardo – fotografo
Franco Luxardo – imprenditore, dirigente sportivo ed ex schermidore
Girolamo Luxardo – imprenditore e diplomatico, fondatore dell'omonima azienda di liquori
Lazzaro Luxardo – pittore
Piero Luxardo – imprenditore e docente